Араусо-де-Сальсе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 19 км². Население — 68 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Ссылки 
  Web de Arauzo de Salce
  Información sobre Arauzo de Salce

Муниципалитеты Бургоса